Josef Hamberger ist der Name folgender Personen:

* Josef Hamberger (Politiker, 1884) (1884–1962), österreichischer Gewerkschafter und Politiker (ÖVP)
 Josef Hamberger (Politiker, 1890) (1890–1958), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker (BP)
 Josef Hamberger (Bildhauer) (1925–2019), deutscher Bildhauer
 Josef Hamberger (Boxer) (* 1930), österreichischer Boxer